Tarutino – centro abitato russo nell'Oblast' di Kaluga
 Tarutino – centro abitato russo nel Territorio di Krasnojarsk
 Tarutino – centro abitato russo nell'Oblast' di Čeljabinsk
 Tarutino – nome russo del centro abitato ucraino di Tarutyne